OSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Oslo-Gardermoen, Ullensaker, Norvegia
 OSL – Organizzazione Scientifica del Lavoro: fa riferimento ad uno dei pilastri della teoria economica del Taylorismo e prende il nome dall'opera fondamentale dell'economista  Frederick Winslow Taylor.
 OSL – OnGameNet Starleague, torneo professionistico di StarCraft
 OSL – Open Software License, licenza software open source